Ву́лиця Тропі́ніна — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Тропініна — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Тропініна — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Тропініна — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Тропініна — вулиця в місті Могилів-Подільський Вінницької області.
 Вулиця Тропініна — вулиця в місті Харків.

Вулиці, названі на честь людей